Pitinum kan syfta på:

 Pitinum Mergens  – en tidigare stad för vestinerna
 Pitinum Pisaurense – en romersk stad